Dachov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Dachov, Ortsteil von Miřetice u Nasavrk, Okres Chrudim
 Dachov, Ortsteil von Vlachovo Březí, Okres Prachatice